Czepiec (Sainte-Croix)
 Czepiec (Poméranie-Occidentale)